

Astronomia
 4372 Quincy – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Francia 
 Quincy  – comune del Cher
 Quincy-Basse  – comune dell'Aisne
 Quincy-Landzécourt  – comune della Mosa
 Quincy-le-Vicomte  – comune della Côte-d'Or
 Quincy-sous-le-Mont  – comune dell'Aisne
 Quincy-sous-Sénart  – comune dell'Essonne
 Quincy-Voisins  – comune di Senna e Marna
 Stati Uniti d'America 
 Quincy  – capoluogo della Contea di Plumas, California
 Quincy  – capoluogo della Contea di Gadsden, Florida
 Quincy  – capoluogo della Contea di Adams, Illinois
 Quincy  – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
 Quincy  – villaggio della Contea di Branch, Michigan 
 Quincy  – township della Contea di Branch, Michigan
 Quincy  – township della Contea di Houghton, Michigan 
 Quincy  – vilalggio della Contea di Logan, Ohio
 Quincy  – township della Contea di Franklin, Pennsylvania
 Quincy  – città della Contea di Grant, Washington
 Quincy  – città della Contea di Adams, Wisconsin

Persone 
 John Quincy Adams  – 6º presidente degli Stati Uniti d'America
 Quincy Johnson  – 6° Nederland castricum
 Quincy Jones  – produttore e discografico statunitense

Musica 
 Quincy  – singolo di BoA del 2004, dall'album Best of Soul

Televisione 
 Quincy (Quincy, M.E.) – serie televisiva statunitense di genere medico/poliziesco prodotta dalla NBC dal 1976 al 1983
 Quincy  – personaggi dell'anime e manga Bleach